Двадцать пятая поправка к Конституции США (1967)

См. также